Kanal 5 (Kroatië)
 Kanal 5 (Denemarken)
 Kanal 5 (Macadonië)
 Kanal 5 (Zweden)
 Kanal 5 (Oekranië)